Josh Bell peut désigner :
 Josh Bell (né en 1985), joueur américain de football américain ; 
 Josh Bell (né en 1986), joueur américain de baseball ; 
 Josh Bell (né en 1992), joueur américain de baseball.